Robert "Rob" Peter Huff (Cambridge, 1979. december 25. –) brit autóversenyző, a 2012-es túraautó-világbajnokság, valamint a 2020-as skandináv TCR-szezon győztese.

Pályafutása

Brit túraautó-bajnokság 

2004-ben a SEAT felfedezettjeként került a Brit túraautó-bajnokságba. A 7. pozíciót szerezte meg az összetettben.

Túraautó-világbajnokság 

2005-ben szerződött a Chevrolet csapatához. Ebben az évben a túraautó-világbajnokság összes versenyén részt vett. Robert a szezon során egy alkalommal, az első mexikói futamon végzett pontszerző helyen. Három pontjával végül a huszonegyedik helyen zárt.

A 2006-os szezonban, a cseh futamon megszerezte első győzelmét a sorozatban. Több alkalommal végzett pontot érő helyen, végül a tizenhatodik helyen zárta az évet.

2007-ben újfent nyert egy futamot, továbbá három alkalommal állt a dobogón. Az összetett értékelésben a kilencedik helyen végzett.

2008-ban harmadik lett az összetettben, két győzelmet szerzett és egy pole-pozíciót.
Az idény során sokszor megmutatta, hogy igazán tehetséges autóversenyző.

2012-ben megnyerte a túraautó-világbajnokságot annak elejére, hogy a szezon elején esélytelennek tűnt.

Eredményei

Teljes Brit túraautó-bajnokság eredménysorozata

Teljes WTCC-s eredménysorozata 

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 90%-át teljesítette.

Teljes TCR nemzetközi sorozat eredménylistája

Teljes WTCR-es eredménysorozata 

† A versenyt nem fejezte be, de helyezését értékelték, mert a versenytáv több, mint 75%-át teljesítette.

Teljes Skandináv TCR-bajnokság eredménylistája

Jegyzetek

További információk 
 Robert Huff hivatalos honlapja
 A lóerő nem számít – Interjú Robert Huff-fal

1979-ben született személyek
Élő személyek
Brit autóversenyzők
Cambridge-iek